Џ има више значења:
 Џ (ћириличко)
 Џ (слово латинице)